Пюїзьє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на північ від Парижа, 65 км на південний захід від Лілля, 21 км на південь від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 245 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 650,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Пюїзьє на сайті французького Національного інституту географії
 Пюїзьє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Пюїзьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале